100 złotych 1925 Mikołaj Kopernik – próbna moneta stuzłotowa II Rzeczypospolitej
 100 złotych 1966 Mieszko i Dąbrówka – srebrna okolicznościowa moneta stuzłotowa PRL, wprowadzona 22 lipca 1966 r., wycofana z dniem 31 grudnia 1994 r., wybita z okazji Tysiąclecia Państwa Polskiego
 100 złotych 1984 40 lat PRL – okolicznościowa moneta PRL, wprowadzona 12 czerwca 1984 r., wycofana z dniem 31 grudnia 1994 r., wybita z okazji 40. rocznicy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
 100 złotych 1984 Wincenty Witos – okolicznościowa moneta PRL, wprowadzona 12 czerwca 1984 r., wycofana z dniem 31 grudnia 1994 r., wybita w ramach serii: Wielcy Polacy
 100 złotych 1985 Przemysław II – okolicznościowa moneta PRL, wprowadzona 10 maja 1985 r., wycofana z dniem 31 grudnia 1994 r., wybita w ramach serii: Poczet królów i książąt polskich
 100 złotych 1985 Centrum Zdrowia Matki Polki – okolicznościowa moneta PRL, wprowadzona 3 sierpnia 1985 r., wycofana z dniem 31 grudnia 1994 r., wybita dla upamiętnienia budowy pomnika-szpitala Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
 100 złotych 1986 Władysław I Łokietek – okolicznościowa moneta PRL, wprowadzona 24 czerwca 1986 r., wycofana z dniem 31 grudnia 1994 r., wybita w ramach serii: Poczet królów i książąt polskich
 100 złotych 1987 Kazimierz III Wielki – okolicznościowa moneta PRL, wprowadzona 8 grudnia 1987 r., wycofana z dniem 31 grudnia 1994 r., wybita w ramach serii: Poczet królów i książąt polskich
 100 złotych 1988 Jadwiga – okolicznościowa moneta PRL, wprowadzona 14 października 1988 r., wycofana z dniem 31 grudnia 1994 r., wybita w ramach serii: Poczet królów i książąt polskich
 100 złotych 1988 70. rocznica powstania wielkopolskiego – okolicznościowa moneta PRL, wprowadzona 25 października 1988 r., wycofana z dniem 31 grudnia 1994 r., wybita z okazji 70. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego
 100 złotych 1990 – obiegowa moneta stuzłotowa III Rzeczypospolitej okresu przeddenominacyjnego, o średnicy 28 mm, wprowadzona 2 listopada 1990 r., wycofana z dniem 31 grudnia 1994 r.